Belas peut faire référence plusieurs choses :
 Belas, une ville d'Angola.
 Belas, une ville du Portugal.
 Praia de Belas, un quartier de la ville brésilienne Porto Alegre.

Homonymie de toponyme